Marila ist der Name von:

 Marila (Gattung), eine Gattung in der Familie der Calophyllaceae
 Marila (Oravița), eine Katastralgemeinde der Stadt Oravița
 (8438) Marila, ein Asteroid
 Aythya marila, das Epitheton der Bergente